Miss Grecia, ufficialmente noto come Star Hellas (Σταρ Ελλάς) è un concorso di bellezza femminile che si tiene ogni anno in Grecia. La vincitrice del concorso viene incoronata Star Hellas e rappresenta il proprio paese a Miss Universo, Miss Hellas, la seconda classificata, partecipa a Miss Mondo, mentre Miss B Star Hellas partecipa a Miss International. Le altre finaliste o le detentrici di titoli minori rappresentano la Grecia in altri concorsi internazionali come Miss Terra e Miss Europa. Dal 1989, il concorso viene trasmesso ogni anno sul canale televisivo ANT1.

Albo d'oro

Prima della seconda guerra mondiale

Dopo la seconda guerra mondiale

Le proteste
Nel 1952 il vescovo Augoustinos Kantiōtīs guidò la protesta di 1.500 persone contro il concorso, definendolo "una esibizione di corpi nudi", "uno scandalo" e "un'orgia".
La protesta fu comunque inefficace, infatti anche il primo ministro conservatore dell'epoca, Konstantinos Tsaldaris, assistette a Miss Grecia 1952.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni